Las expresiones «Tirante el Blanco», «Tirant lo Blanch» o «Tirant lo Blanc» pueden referirse a:

 Tirante el Blanco (también Tirant lo Blanch o Tirant lo Blanc), novela de caballería escrita en el siglo XV por Joanot Martorell.
 Tirante el Blanco, película de 2006 basada en la novela de Martorell y dirigida por Vicente Aranda.
 Tirant lo Blanc, juego de rol publicado en 1996 que toma el título de la novela pero que en vez de estar ambientado en el siglo XV está ambientado en el siglo XI;
 Tirant lo Blanch, editorial española con sede en Valencia.